Педресуэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Занимает площадь 28,35 км². Население — 4482 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида